Ali Sadiki – calciatore zimbabwese
 Burim Sadiki – calciatore macedone